Цеков е българско фамилно име, производно от мъжкото име Цеко (умалително от Цветко/Цветан). Може да се отнася за някое от следните лица.

Цеков 
 Борислав Цеков (р. 1972) – български политик (НДСВ, депутат)
 Валери Цеков (р. 1954) – български политик (министър)
 Валери Цеков (р. 1960) – български политик (НДСВ, депутат)
 Димитър Цеков (р. 1947) – български футболист
 Евтим Цеков (1879-?) – български революционер (ВМРО)
 Иван Цеков, няколко души с това име
 Йордан Цеков (р. 1921) – югославски македонски партизанин, офицер, учен (историк)
 Константин Цеков (р. 1952) – български пианист и композитор
 Любомир Цеков (р. 1990) – български футболист
 Младен Цеков (1834-?) – български политик (депутат)
 Огнян Цеков (1947) – български актьор
 Пасарби Цеков (1922-1984) – съветски абазински писател (Карачаево-черкезка АО)
 Петьо Цеков (р. 1968) – български журналист
 Сергей Цеков (р. 1953) – украински и руски политик (АР Крим и Р. Крим)
 Цветан Цеков-Карандаш (1924-2010) – български художник (карикатурист, илюстратор)

Цекова 
 Станка Цекова (1901-1984) – българска революционерка, министърка

Източници 

Български фамилни имена